Итоговый турнир WCT (, также Мастерс WCT, ) — ежегодный теннисный турнир, проводившийся профессиональной теннисной ассоциацией World Championship Tennis (WCT) с 1971 по 1989 год в помещении на кортах с ковровым покрытием. В турнире принимали участие 8—16 лучших игроков по итогам выступлений в турнирах WCT прошедшего сезона. Призовой фонд турнира от 50 000 долларов в начале 1970-х годов вырос до 500 тысяч в 1989 году.

История турнира 

В 1971 году турнир проводился в Хьюстоне (четвертьфиналы и полуфиналы) и Далласе (финал); начиная с 1972 года он проводился только в Далласе. По 1979 год включительно местом проведения турнира служил «Moody Coliseum», с 1980 года — «Reunion Arena».

Турнир 1971 года проводился в ноябре, практически одновременно с аналогичным турниром, проводимым конкурирующей профессиональной ассоциацией АТР, известным под названием «Мастерс». В дальнейшем под давлением со стороны телевизионных компаний турнир  был перенесен на весну. В 1972 и 1982-83 году WCT проводила также дополнительные итоговые турниры: в ноябре 1972 года в Риме, осенью 1982 года в Неаполе и в январе 1983 года в Детройте.

Турнир в Далласе стал первым, где была опробована система электронного судейства; это произошло уже в 1974 году.

Турнир пар (в 1973-1979 годах «Парный чемпионат мира WCT», , с 1980 года «Мастерс WCT», ) проводился среди лучших 8 пар по итогам турниров прошедшего сезона. Турнир проводился в 1973-1978 годах за неделю до турнира в одиночном разряде, но с 1979 года был перенесен на начало января, получив «постоянную прописку» в Лондоне. До 1977 года турнир игрался по олимпийской системе, а с 1978 года в него был включён групповой этап: в каждой из двух отборочных групп четыре пары играли круговой турнир, после чего по две сильнейшие пары выходили в полуфинал.

В 1986 году турниры WCT были включены в турнирную сетку АТР, но некоторые из них продолжали проводиться и дальше. Итоговый турнир в одиночном разряде был прекращён одним из последних; последним стал Турнир чемпионов WCT.

Рекордсмены по количеству побед 

Рекордсменом турнира по числу побед в одиночном разряде является Джон Макинрой — 5 побед в 1979, 1981, 1983, 1984 и 1989 годах. Иван Лендл первенствовал в четырёх турнирах, в том числе во всех трёх в сезоне 1982—83 годов. В парном разряде три турнира из 15 выиграли Хайнц Гюнтхардт и Балаж Тароци (1982, 1983 и 1986).

Победители и финалисты

Одиночный разряд

Парный разряд

См. также 

 Финал Мирового Тура ATP
 Кубок Большого шлема

Примечания

Ссылки 
 Архив турниров на сайте АТР

Итоговый турнир WCT